

Geografia 
 Lituania
 Salos – città del distretto di Rokiškis della contea di Panevėžys

Persone 
 Anastasija Salos – ginnasta russa naturalizzata bielorussa
 Andrea Salos – religioso bizantino
 Nicholas Salos – stolto in Cristo russo, venerato dalla Chiesa ortodossa russa